Латвійська футбольна Вища ліга 2001 — 10-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона вдесяте поспіль здобув Сконто.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Латвійська вища ліга на rsssf  

2001
Латвія